La Serie A 2005-2006 è stata l'ottantaquattresima edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.

La formula del campionato non varia rispetto alla stagione precedente: le 18 squadre si incontrano in un girone all'italiana in partite di andata e ritorno. Le prime 8 si qualificano per i play-off valevoli per lo scudetto, mentre le ultime 2 retrocedono in Legadue.

Il campionato è stato vinto dalla Benetton Pallacanestro Treviso, che ha battuto nella finale dei play-off la Climamio Bologna per 3-1. La Felice Scandone viene successivamente ripescata per il fallimento di Roseto.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off

Altre statistiche 
Classifica marcatori stagione regolare (primi 30)

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Benetton Treviso
Formazione: Andrea Bargnani, Arnaldinho De Souza, Travon Bryant, Gino Cuccarolo, Andrea Crosariol, Drew Nicholas, Guilherme Giovannoni, Marcus Goree, Ernests Kalve, Marco Mordente, Petar Popović, Matt Santangelo, Ramūnas Šiškauskas, Uroš Slokar, Matteo Soragna, Luca Sottana, Nikos Zīsīs. Allenatore: David Blatt.
 Retrocessioni in Legadue: Viola Reggio Calabria e Air Avellino (poi ripescata).
 A fine stagione viene esclusa per fallimento la BT Roseto. Viene pertanto ripescata l'Air Avellino

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 2006
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 2005

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2006